Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1996 celebrats a la ciutat d'Atlanta (Estats Units d'Amèrica) es realitzà una prova de waterpolo en categoria masculina. La competició es desenvolupà entre els dies 20 i 28 de juliol de 1996 al Georgia Tech Aquatic Center.

Comitès participants 
Participaren un total de 152 jugadors de 12 comitès nacionals diferents:

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Primera ronda 
Grup A

 20 de juliol de 1996

 21 de juliol de 1996

 22 de juliol de 1996

 23 de juliol de 1996

 24 de juliol de 1996

Grup B

 20 de juliol de 1996

 21 de juliol de 1996

 22 de juliol de 1996

 23 de juliol de 1996

 24 de juliol de 1996

Consolació 

 26 de juliol de 1996

 27 de juliol de 1996

 28 de juliol de 1996

Ronda final 
{{Quarts de final amb tercer

|||12||8
|||5||4
|||6||8|||9||11|||6||7|||7||6

|||7||5

|||18||20}}

 Quarts de final 
 26 de juliol de 1996

 Semifinals 
 27 de juliol de 1996 — 5è/8è lloc Saturday 27 de juliol de 1996 — 1r/4t lloc Finals 
 28 de juliol de 1996 — 7è lloc 28 de juliol de 1996 — 5è lloc Sunday 28 de juliol de 1996 —  Medalla de bronze 28 de juliol de 1996 —  Medalla d'or'''

Classificació final

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Waterpolo 1996 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1996
Waterpolo als Jocs Olímpics